Palmer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodore Sherman Palmer
 Edward Palmer
 Ernest Jesse Palmer
 William Palmer